Tapiratiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tapiratiba (ort), São Paulo, 
 Tapiratiba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar